Skrepek ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Skrepek (* 1963) Musiker 
 Peter Paul Skrepek (* 1956), österreichischer Gitarrist, Studiomusiker, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent